3 gminy w Czechach mające Domašov w nazwie:
 Domašov – w powiecie Brno
 Domašov u Šternberka – w powiecie Ołomuniec
 Domašov nad Bystřicí – obec v okrese Olomouc (miejsce bitwy pod Domstadtl)